Дженерал-Янкович:
 Дженерал-Янкович — город в Косово, входит в Урошевацкий округ в одноимённую общину Дженерал-Янкович.
 Дженерал-Янкович — община в Косово, входит в Урошевацкий округ.